Hidrografia: 
 Rasa del Casó (Berguedà): Corrent fluvial del Berguedà
 Rasa del Casó (Bassella): Corrent fluvial dels municipis de Bassella i Pinell de Solsonès
 Rasa del Casó (Pinell): Corrent fluvial del municipi de Pinell de Solsonès